

Persone

Artisti 
 Franz Xaver Gruber (1787-1863) – compositore austriaco
 Josef Gruber (1855-1933) – compositore e organista austriaco
 Francis Gruber (1912-1948) – pittore francese
 Freddie Gruber (1927-2011) – batterista statunitense
 Craig Gruber (1951-2015) – bassista statunitense
 Michael Gruber (1964) – attore, cantante e ballerino statunitense
 Andrea Gruber (1966) – soprano statunitense
 Martin Gruber (1970) – attore tedesco
 J. Mackye Gruber (fl. 1997-2006) – sceneggiatore e regista statunitense

Letterati 
 Johann Gottfried Gruber (1774-1851) – critico letterario ed enciclopedista tedesco
 Aurelia Gruber Benco (1905-1995) – intellettuale e politica italiana
 Joachim Gruber (1937) – filologo tedesco
 Marianne Gruber (1944) – scrittrice austriaca
 Lilli Gruber (1957) – giornalista e politica italiana
 Sabine Gruber (1963) – scrittrice italiana

Sportivi 
 Hans Gruber (1905-1967) – calciatore tedesco
 Alexander Gruber (fl. 1935) – bobbista tedesco
 Joseph Gruber (1912-1967) – calciatore e allenatore di calcio austriaco
 Jesús Gruber (1936) – schermidore venezuelano
 Herbert Gruber (1942) – bobbista austriaco
 Franz Gruber (1959) – sciatore austriaco
 Paul Gruber (1965) – giocatore di football americano statunitense
 Christoph Gruber (1976) – sciatore austriaco
 Ingemar Gruber (1977) – hockeista su ghiaccio italiano
 Patrick Gruber (1978) – slittinista italiano
 Michael Gruber (1979) – sciatore austriaco
 Bernhard Gruber (1982) – sciatore austriaco
 Alex Gruber (1992) – slittinista italiano
 Florian Gruber (1994) – slittinista italiano
 Andreas Gruber (1995) – calciatore austriaco

Altre attività 
 Augustin Johann Joseph Gruber (1763-1835) – arcivescovo austriaco
 Kurt Gruber (1896-1918) – aviatore austriaco
 Karl Gruber (1909-1995) – diplomatico austriaco

Personaggi immaginari 
 Elisabeth Saalfeld Gruber – personaggio della soap opera Tempesta d'amore
 Hans Gruber – personaggio del film Trappola di cristallo
 Johann Gruber personaggio della soap opera Tempesta d'amore
 Samia Obote Gruber Bergmeister – personaggio della soap opera Tempesta d'amore

Altro 
 65675 Mohr-Gruber – asteroide della fascia principale
 Accordo De Gasperi-Gruber – accordo diplomatico firmato a margine dei Trattati di Parigi (1947)
 Gruber Logistics – azienda di logistica e trasporti italiana
 Montagne di Gruber – catena montuosa dell'Antartide
 Villa Gruber De Mari – edificio di Genova

Pagine correlate 
Grüber
Franz Gruber
Kurt Gruber
Michael Gruber